Adrian Popa (né en 1988), footballeur roumain
Anatolie Popa (1896-1920), commandant militaire moldave
Celestina Popa (née en 1970), gymnaste artistique roumaine
Ciprian Popa (né en 1980), céiste roumain
Constantin Popa (né en 1971), joueur de basket-ball roumain naturalisé israélien
Ion Popa (né en 1957), rameur australien
Iuliana Popa (née en 1996), rameuse roumaine
Marius Popa (né en 1978), footballeur roumain
Popa, une actrice française
Rosemary Popa (née en 1991), rameuse australienne.

Le mont Popa est un volcan de Birmanie.

Références